Oroszlán-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Oroszlán-barlang, budapesti barlang.
 Oroszlán-barlang, az Oroszlánkői-barlang másik neve.